Арно Ерет (* 1953) — німецький гандболіст і тренер.
 Арнольд Ерет (1866—1922) — німецький педагог, віталіст, автор декількох книг з харчування.
 Георг Діонісіус Ерет (1708—1770) — німецький або німецько-британський ботанік, майстер ботанічної ілюстрації.
 Кристофер Ерет (* 1941) — американський історик, африканіст, лінгвіст.
 Фабріс Ерет (* 1979) — французький футболіст; півзахисник.